Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Strug Bročice, i time izborio plasman u viši rang (1. ŽNL Sisačko-moslavačku). Iz lige su ispali NK Mladost Košutarica, NK Dinamo Kutina i NK Sava Puska.

Tablica

Bilješke 
Klub je kažnjen oduzimanjem 4 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #18/2013. 

2012-13
sisačko-moslavačka-2